Severny steht für:

 Severny (Rebsorte), rote Rebsorte
 (1737) Severny, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Sewerny